Мальберг (нем. Mahlberg) — топоним.

 Мальберг — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 
 Мальберг — коммуна в Айфель в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Мальберг — коммуна в Вестервальд в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Мальберг — гора в городе-курорте Бад-Эмс на её верх ведёт канатная железная дорога длиной 333 метра.